Bland pode se referir a:
Bland (Missouri)
Condado de Bland

Desambiguação